30-я армия
 30-я армия (СССР)
 30-я армия (Япония)